Bjergene kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bjergene (Odsherred) – en bebyggelse og et ejerlav i Fårevejle Sogn
 Bjergene (Gangsted Sogn) – en bebyggelse i Gangsted Sogn
 Bjergene (Møn) – et areal i Magleby Sogn
 Bjergene (Marie Magdalene Sogn) – en bebyggelse i Marie Magdalene Sogn
 Bjergene (Øster Bjerregrav Sogn) – en bebyggelse i Øster Bjerregrav Sogn
 Bjergene (Thisted Kommune) – areal i Snedsted Sogn og Sønderhå Sogn i Thisted Kommune

Se også:
 Bjerg – en stor bakke